Флаг Следственного комитета Российской Федерации является официальным символом, указывающим на принадлежность к Следственному комитету Российской Федерации (СК России).

Флаг утверждён 11 мая 2011 года в целях реализации единой государственной политики в области геральдики, сохранения и развития исторических традиций.

Описание флага 
«Флаг Следственного комитета Российской Федерации представляет собой тёмно-зелёное прямоугольное полотнище с Государственным флагом Российской Федерации в крыже.

В центре правой половины полотнища располагается геральдический знак — эмблема Следственного комитета Российской Федерации.

Отношение ширины флага к его длине — один к полутора.

Отношение площади крыжа к площади флага — один к четырём.

Отношение высоты эмблемы к ширине флага — один к двум».

Геральдический знак — эмблема Следственного комитета Российской Федерации представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит, окованный сталью, с вырезанными верхними углами, заострённой главой и серебряной каймой. Поле щита синее. За щитом — два скрещённых по диагонали серебряных меча остриями вниз. В поле щита — всадник в серебряном облачении, развевающемся красном плаще, на серебряном в золотой сбруе коне, поражающий золотым копьём чёрного дракона, попранного золотыми копытами коня. По сторонам щита — надпись золотыми прямыми литерами «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». По оковке щита — серебряные скрепы. За щитом — возникающий до половины золотой двуглавый орёл с распростёртыми крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами, соединёнными лентой.

17 января 2012 г. прошла торжественная церемония прибивки полотнища знамени СК России к древку.

18 января 2012 г. Президент РФ вручил знамя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину.

Примечания

См. также 
 Список ведомственных флагов России

Ссылки 
 Следователи подвели итоги работы за год (Видео)
 Вручение знамени Следственного комитета России (Видео)

Ведомственные флаги России
Следственный комитет РФ